|}

Die Bahnstrecke Mora Strand–Uppsala ist eine eingleisige, 265 Kilometer lange, normalspurige und elektrifizierte Eisenbahnlinie in Schweden. Sie führt von Mora nach Uppsala und durchquert dabei Dalarnas län, Uppsala län und Västmanlands län.

Seit der Namensgebung durch Banverket im Jahre 1990 wird die Strecke als Dalabanan bezeichnet. Dies ist ein Kunstbegriff, der erst lange nach dem Bau der einzelnen Streckenteile unter anderen Bezeichnungen geprägt wurde. Grund für die Benennung war unter anderem die Verkehrsbedienung mit durchgehenden Zügen über diese Streckenabschnitte.

Geschichte 
Die heute Dalabanan genannte Strecke wurde ursprünglich von verschiedenen privaten Bahngesellschaften sowie Statens Järnvägar erbaut. Die detaillierte Geschichte der Streckenabschnitte ist in den jeweiligen Artikeln zu finden. So ist:
der Streckenabschnitt Morastrand–Mora Teil der Inlandsbanan,
der Streckenabschnitt Mora–Utby Teil der von Falun–Rättvik–Mora Järnvägsaktiebolag erbauten Bahnstrecke Orsa–Falun,
der Streckenabschnitt Utby–Borlänge Teil der von Siljans Järnvägsaktiebolag erbauten und von Södra Dalarnes Järnvägsaktiebolag (SDJ) erweiterten Bahnstrecke Rättvik–Borlänge,
der Streckenabschnitt Borlänge–Avesta Krylbo Teil der Södra Dalarnes Järnväg,
der Streckenabschnitt Avesta Krylbo–Uppsala Teil der ursprünglichen Norra stambanan.

Verkehr 
Der Personenfernverkehr auf der Strecke wird von SJ AB (SJ) betrieben. Der Regionalverkehr auf dem Abschnitt Mora–Borlänge wird im Auftrag von Tåg i Bergslagen ausgeschrieben und wurde seit Juni 2006 von Tågkompaniet betrieben. Der Vertrag mit Tågkompaniet lief bis Dezember 2016, danach übernahm SJ wieder den Regionalverkehr.

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2012 wurde der vorher von SJ betriebene Regionalverkehr auf dem Streckenabschnitt Uppsala–Sala von Upplands Lokaltrafik übernommen. Seitdem verkehren an Werktagen zwölf und an Wochenenden sechs Upptåget-Zugpaare mit Zwischenhalt in Morgongåva und Heby.

Zukunft 
Untersuchungen von Trafikverket erbrachten, dass die Streckenabschnitte Uppsala–Sala und Sala–Borlänge mit neuen oder wiederhergestellten Bahnhöfen verbessert werden können. Vorgeschlagen wurden zudem Änderungen bei den Kurvenradien und einige kürzere Neutrassierungen, die aber im Nahbereich nicht machbar oder finanzierbar sind.

Die Machbarkeitsstudie über die Strecke sollte kürzere Fahrzeiten und Möglichkeiten eines verdichteten Zugbetriebs untersuchen. Zwischen Uppsala und Sala kann dies durch Ausweichgleise in den Bahnhöfen Klista, Åland, Vittinge und Heby geschehen. Zwischen Sala und Borlänge könnten die Gleise in den vorhandenen Überholbahnhöfen verlängert werden, so dass bei planmäßigem Betrieb die sich begegnenden Züge ohne Halt durchfahren können. Diese Maßnahmen könnten kurzfristig umgesetzt werden.

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, müssten die Kurvenradien erhöht und kürzere Neutrassierungen vorgenommen werden. Südlich von Hedemora müsste ein Streckenabschnitt zweigleisig ausgebaut werden. Diese Maßnahmen erfordern weitergehende Untersuchungen, auch im Hinblick auf die Rentabilität.

Trafikverket beschloss, über die Vorschläge Machbarkeitsstudien durchzuführen. In den nächsten vier bis fünf Jahren sollen die Maßnahmen in den Regionalplan und in den nationalen Plan zur Planung und Prioritätfestsetzung aufgenommen werden. Eine andere Planungs- bzw. Finanzierungsmöglichkeit gibt es derzeit nicht.

Weblinks 
 Aktueller Fahrplan (Nr. 50 und 52)
 Abschlussbericht der Untersuchung für den Abschnitt Sala–Borlänge vom 20. November 2011 (schwed.)
 Abschlussbericht der Untersuchung für den Abschnitt Uppsala–Sala vom 20. November 2011 (schwed.)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Dalarnas län
Bahnstrecke in Uppsala län
Bahnstrecke in Västmanlands län